Датски може да се отнася до:

 Датския език
 Датчаните
 Кралство Дания